Bekräftelse kan syfta på:

 Bekräftelse (psykologi)

Se även
 Verifikation – ett bevis på att misstänkta eller påstådda fakta är sanna
 Konfirmation
 Progymnasmata